Athos eller Áthos kan syfta på:

 Athos flagga – den "byzantinska kejsarflaggan"
 Athos (musketör) – en av de tre musketörerna
 Athos (mytologi) – en av giganterna i grekisk mytologi
 S/S Atos – ett fartyg

Personer
 Athos Tanzini (1913–2008), en italiensk fäktare

Geografi

Antarktis 

 Athos Range – en bergskedja

Frankrike

 Athos-Aspis, kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Grekland 

 Athos, halvö,